„Пут вина“ је телевизијска емисија посвећена култури вина. Кроз ослањање на вино, аутори емисије говоре и о историји цивилизације и начину живота људи у разним крајевима света. Аутори емисије су Славомир Ћировић и Божана Николић.

Спољашње везе 
 Ин Вино | Тв емисија

Пут вина